Ось зла () — гипотетическая протяжённая область («ось» вселенского масштаба), вокруг которой происходит ориентация всей структуры Вселенной.

Сами данные о такой анизотропии Вселенной были получены в процессе наблюдений реликтового излучения американским космическим зондом WMAP в 2005 году (М. Тегмарк, А. де Оливейра-Коста, Э. Гамильтон и обнаружили аномальное мультипольное выравнивание в этих данных).
Само название феномену дал космолог Жуан Магейжу — в процессе наблюдений за «тёплыми» и «холодными» областями флуктуаций реликтового излучения он выявил, что эти флуктуации на самых больших масштабах расположены не случайным образом, а относительно упорядоченно — в частности, оси квадрупольной и октупольной компонент разложения карты температур реликтового излучения практически совпадают.
Выявленная анизотропия носит сложный характер. Так, самое «холодное» поле проецируется на тёмное, практически лишённое ярких звёзд созвездие Эридана (это созвездие расположено к востоку от характерного и легко узнаваемого созвездия Ориона).

Полученные данные ставят под сомнение «классическую» теорию возникновения Вселенной (теория Большого взрыва).
Таким образом, в настоящее время существует ряд не до конца проверенных фактов и интерпретаций, ставящих стандартную космологическую модель под сомнение:
 «Ось зла».
 Избыток и дефицит мюонов на небесной сфере.
 Признаки струн в реликтовом излучении.
 Галактики (Abell68c1 и Abell2219c1) с аномально высоким красным смещением.

В 2012 году команда WMAP объявила, что наиболее вероятное объяснение совпадения осей — статистическая флуктуация.

Измерения космической обсерватории «Планк», проанализированные к 2013 году, подтверждают наличие отклонений от простой картины на самых крупных масштабах Вселенной.

См. также 
 Тёмный поток
 Реликтовое холодное пятно
 Крупномасштабная структура Вселенной
 Нерешённые проблемы современной физики

Примечания

Ссылки 
 Kate Land, Joao Magueijo. The axis of evil
 Ось Зла: новая интерпретация // CNews, 16.12.2008
 Ось Зла: возникли новые проблемы // CNews, 21.06.2010

Космология
Астрономические гипотезы
Физические гипотезы